Table des caractères Unicode U+2150 à U+218F.

Formes numérales 
Variantes de forme de chiffres indo-européens (telles que les fractions abrégées) ou lettres latines (chiffres romains).

Table des caractères

Historique

Compléments Unicode 5.0

Compléments Unicode 5.1

Compléments Unicode 5.2

Compléments Unicode 8.0

Compléments Unicode 10.0

Voir aussi

Articles connexes 
 Table des caractères Unicode (2000-2FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Références externes 
  Number Forms, table sur le site Unicode (document PDF).

00215